Том Нук (), известный  — персонаж серии видеоигр Animal Crossing от Nintendo. Он управляет собственным магазином в лесной деревне (или руководит Жилыми Службами в Animal Crossing: New Horizons). Впервые он дебютирует в игре Dōbutsu no Mori на Nintendo 64, выпущенной в Европе и Северной Америке на Nintendo GameCube под названием Animal Crossing. Том Нук в каждой игре серии предоставляет игроку жильё, предлагая ему беспроцентную ипотеку, по выплате которой он предлагает расширить площадь дома. Также Том Нук имеет двух племянников-подрядчиков близнецов, Тимми и Томми, которым он предложил подрабатывать в своей сфере. Том Нук периодически появлялся в серии игр Super Smash Bros. Члены локализации Nintendo Treehouse Рич Амтауэр и Рейко Ниномия отмечают, что, несмотря на свою кажущуюся жадность Том Нук — хороший персонаж, ибо подвергает себя риску, предоставляя беспроцентную ипотеку игроку.

Концепт и создание 
Том Нук основан на животном тануки, японской енотовидной собаке. В североамериканских и европейких версиях игр Том Нук — енот. Несмотря на то, что рецензент 1UP.com считает его жадным, Рич Амтауэр и Рейко Ниномия, члены команды Nintendo по локации Treehouse, не согласились с данным утверждением. Описывая его как хорошего человека, Амтауэр описал его как «того первого босса, с которым вы когда то встречались», добавив, что «несмотря на то, что он занимается всеми делами и не всегда имеет время для обмена любезностями, Том Нук неплохой персонаж, поскольку он доверяет новичку, поселившемуся в городе, тем самым он подвергает себя риску и демонстрирует свою щедрость». Ниномия согласился с данным утверждением, и они оба пришли к выводу, что жадность Тому Нука нивелирует повышенным индексом цен в городе в сравнении с ценовой политикой его магазина. Амтауэр в шутку намекает на «предубеждение против Тома Нука» несколько раз на протяжении всего интервью с 1UP.com.

Появления 
 Dōbutsu no Mori (2001, Nintendo 64)
 Animal Crossing (2001, GameCube)
 Animal Crossing: Wild World (2005, Nintendo DS)
 Лес Животных (аниме) (2006)
 Animal Crossing: City Folk (2008, Wii)
 Animal Crossing: New Leaf (2012, Nintendo 3DS)
 Animal Crossing: Happy Home Designer (2015, Nintendo 3DS)
 Animal Crossing: Amiibo Festival (2015, Wii U)
 Animal Crossing: Pocket Camp (2017, мобильные устройства)
 Animal Crossing: New Horizons (2020, Nintendo Switch)

Роль в серии 
Том Нук впервые появляется в видеоигре Dōbutsu no Mori, выпущенной эксклюзивно в Японии на Nintendo 64 (переиздана на Nintendo GameCube как Animal Crossing в неяпонских регионах) как владелец главного магазина города и продолжает свою работу на той же должности в следующих двух частях серии. Роль Тома Нука в серии игр оставалась практически неизменной до выхода Animal Crossing: New Leaf. Помимо того, что Том Нук является главным владельцем магазина, он также предоставляет игроку дом в начале игры с выплатой ипотеки в размере 19 800 диней (внутриигровой валюты). Поскольку у игрока в кармане на момент начала игры только 1000 диней, Том Нук попросит игрока немного поработать в его магазине, чтобы погасить часть долга. Задачи, которые он назначает игроку, предназначены для того, чтобы игрок изучил механики игры. После того, как игроки выполняют первые задачи — посадка цветов, написание письма и разговор с жителями деревни они вольны делать всё, что им заблагорассудится, но оставшуюся сумму ипотеки они должны оплатить самостоятельно. Каждый раз, когда выплачивается ипотека, Том Нук будет обновлять или расширять дом игрока, при этом размер ипотеки, который игрок должен выплатить ему будет больше предыдущего. Последнее расширение дома будет самым дорогим по цене.

Магазин Тома Нука также проходит три обновления и меняется на протяжении всей игры. Время обновления зависит от того, сколько диней было потрачено в магазине. В конце концов его скромный магазин под вывеской «Щель Нука»() «Nook’s Cranny» с базовыми инструментами и небольшим ассортиментом товаров для покупки в конечном счёте превратится в магазин под вывеской «Нукингтонский Универмаг» () — большое двухэтажное здание с широким выбором предметов для покупки. Именно в этом здании игрок встречает двух племянников Тома Нука — Томми () и Тимми (), которые управляют вторым этажом магазина. В каждой игре, независимо от того, в каком состоянии находится магазин, предметы в нём будут меняться каждый день. Это означает, что каждый день в магазине будет разная комбинация предметов для продажи.

 В Animal Crossing в конце каждого месяца Том Нук проводит лотерею с призом в виде редких предметов. В последующих играх серии этого не наблюдалось.
 В Wild World,с расширением Нукингтона появляется парикмахерский салон, в котором игрок встретится с Харрьет () — пуделем, которая меняет причёску жителя-игрока за 3000 диней.
 В City Folk, Харриет переносит свой салон в город. В обновлении Нукингтона, Том Нук задаст игроку серию случайных вопросов. От ответов игрока зависит, где будет располагаться салон.
 Том Нук возвращается в игру Animal Crossing: New Leaf. В отличие от предыдущей роли, где он был владельцем местного магазина, Том Нук теперь работает в агентстве «Дома Нука» () где продаёт вещи для улучшения внешнего вида дома игрока. Он также организовывает улучшение дома игрока в обмен на выплату ипотеки, которая увеличивается с каждым расширением. Его племянники теперь сами управляют городским магазином.
 Том Нук имеет небольшое камео в Animal Crossing: Pocket Camp, где игрок может купить его, и отправить его в свой лагерь за 250 Листочных Билетов (доступен для покупки только через 45 дней после начала игры).
 В Animal Crossing: New Horizons Том Нук и его племянники Тимми и Томми контролируют Резидентский Сервис и предлагают игроку новую программу, известную как программа «Мили Нука» (). За выполнение заданий по данной программе игрок зарабатывает новую внутриигровую валюту.

В других медиа 
Том Нук несколько раз появляется в серии видеоигр Super Smash Bros., он фигурирует как предмет коллекционирования в Super Smash Bros. Melee и Super Smash Bros. Brawl а также как фоновый персонаж на арене Smashville, основанной на серии Animal Crossing. Музыкальная композиция, играемая в магазине Тома Нука также представлена в Super Smash Bros. Brawl как часть композиции «Town Hall and Tom Nook’s Store». Том Нук также был представлен в качестве некоторых рекламных материалов, включая плюшевые игрушки.

Отзывы критиков 
С первого появления в игре Animal Crossing Том Нук получил смешанные отзывы критиков. Рецензент IGN отметил его на 9 место в списке самых ожидаемых бойцов в Super Smash Bros. Brawl Он описывают его как коварного, жестокого и зловещего персонажа, комментируя, что, хотя он не может быть хорошим бойцом из-за того, что в видеоиграх он ни с кем не дерётся, ему было бы приятно видеть, как его избивают. В другой статье рецензент IGN сравнивает протагониста видеоигры Major Minor’s Majestic March с Томом Нуком, называя его вторым после Тома Нука по фактору раздражения. GameSpy отметил Тома Нука в числе своих любимых боссов; рецензент Брайан Альтано уточнил, что он страстно любит ненавидеть Нука, заявив, что хотя он и положительно отмечает предоставление услуг игроком небольшой деревне, он тем не менее признаёт что игрок это делает в городе Тома Нука, а не в своем собственном. Рецензент UGO.com отметил его на пятом месте в списке лучших персонажей серии Animal Crossing, заявив, что, хотя Мистер Ресетти раздражает, Том Нук ведёт себя как подонок. Рецензент добавил, что любит ненавидеть его, шутливо называя его «вором в законе».

Несмотря на негативные отзывы, Том Нук получил и некоторый положительный прием. В игре «Rocket League» машина «Нук» — это дань уважения Тому Нуку, любимой игрой которого была Rocket League. В книге автора Кэтрин Исбистер «Лучшие игровые персонажи по дизайну: Психологический Подход» она приводит в пример Тома Нука как наставника, который косвенно помогает игрокам. Рецензент GamesRadar также назвал его одним из 25 лучших новых персонажей десятилетия, заявив, что он заслужил свое место среди сердец геймеров и людей в Интернете как вирусный мем и обманчиво коварный персонаж. В 2012 году рецензент GamesRadar определил Тома Нука на 80 место с Топ-100 лучших злодеев в видеоиграх от 2013 года, заявив, что несмотря на то, что еноты обычно «полосатые, пушистые и милые», «Том Нук может отправляться в ад». В том же году, рецензент Complex поместил Тома Нука на 49 место в списке самых крутых злодеев видеоигр всех времен.

Ученый Ян Богост, изучающий игры охарактеризовал Тома Нука как центральную часть эффективного описания экономики потребления и закредитованности населения:

Никто из горожан никогда не появляется в магазине Тома Нука… Напротив, игрок участвует в полном потребительском режиме; он расплачивается с долгами, покупает товары и продает товары. Том Нук покупает товары, которые он превращает в богатство. … Пока игрок тратит больше, Том Нук зарабатывает больше. Сводя все финансовые транзакции в среде в один поток между игроком и Томом Нуком, игра процедурно перераспределяет богатство так, как могут это понять даже маленькие дети. Том Нук — это своего рода уплотнение корпоративной буржуазии.

Сатира и анализ 
Том Нук выступал в качестве объекта сатиры в некоторых статьях, где он часто сравнивался с мафиози, вором в законе или просто негативным персонажем. Рецензент IGN отметил его в числе 100 лучших злодеев видеоигр, пояснив, что у Тома Нука доброе лицо, но «холодное, мертвое сердце и мания величия, и его единственное желание — быстрый заработок». Сотрудник IGN Патрик Колан назвал Тома Нука местным эквивалентом Аль Суоренгена, сутенера 1800-х годов, из-за его деловой хватки, а также характера персонажа. Том Нук также был персонифицирован как коварный персонаж и гангстер. В выпуске веб-комикса VG Cats Том Нук изображён в качестве грубого персонажа, который вымогает деньги у игрока за аренду дома. Он также появился в веб-комиксе PvP, в котором Том и Роуэн угрожают разрушить дом игрока из-за того, что на его счету лежат 500 000 диней. В сатирической статье, написанной GamesRadar, предполагается что персонажи серии Animal Crossing — это на самом деле люди, одетые в костюмы животных, а Том Нук в свою очередь посвящает игрока в «культ фурри». Рецензент GameSpy отметил Тома Нука как персонажа видеоигры, которого бы они возненавидели в реальной жизни, заявив, что если он так раздражает в видеоиграх, было бы ужасно представить похожего на него по характеру человека в реальной жизни. Рецензент 1UP.com Джереми Пэриш в своем обзоре на Animal Crossing: Wild World написал пародийный документальный разбор о мире игры. В нем он предполагает, что острая деловая хватка Тома Нука позволяет ему эффективно управлять деревней.

Примечания 

Персонажи Animal Crossing
Персонажи аниме и манги
Мужские персонажи компьютерных игр
Животные в компьютерных играх
Вымышленные говорящие животные
Вымышленные еноты